Seznam držav in področij sveta s pripadajočimi kraticami. Kratica A3 je uporabna tudi za prikaz zastavice in ime države: npr. {{AFG}} za Afganistan.

Kode v tabeli:
 A2, A3, N3 so dvočrkovna, tročrkovna  in numerična koda po standardu ISO 3166
 ITU je koda Mednarodne telekomunikacijske zveze (angl. International telecommunication union; kratica ITU)
 FIPS (Federal Information Processing Standard) je dvočrkovna koda Vlade ZDA (:en:List of FIPS country codes)
 MOK je koda Mednarodnega olimpijskega komiteja
 WMO (World Meteorological Organization) je koda Svetovne meteorološke organizacije
 DS je mednarodna avtomobilska oznaka
 IANA (Internet Assigned Numbers Authority) je dvočrkovna internetna domena



A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

W

Z 

Seznami kratic
Kratice